Zvijezde pjevaju je hrvatska zabavno-pjevačka televizijska emisija čiji su voditelji Barbara Kolar i Duško Ćurlić. Emisija se vratila na male ekrane početkom ožujka 2019. nakon pet godina od zadnje sezone.

Premisa 
"Zvijezde pjevaju" je hrvatska inačica britanske zabavne emisije "Just the Two of Us". U emisiji se natječe 8 zvijezda iz javnog života u paru s profesionalnim pjevačima. Zvijezde izvode duete s izabranim partnerima, a u svakoj emisiji (izuzev prve) jedan par biva eliminiran.

Nakon svake izvedbe žiri daje primjedbe izvedbi i ocjene od 1 do 10. Sudačke ocjene se zbrajaju s glasovima TV gledatelja i par s najmanjim zbrojem ispada, što je format sličan emisiji Ples sa zvijezdama.

Pregled emisije

Suci

Mentori

Sezone emisije

1. sezona 
Prva sezona je počela 7. travnja 2007. i završila je 3. lipnja 2007. godine.

 U noći nakon 5. emisije, Borisu Novkoviću je umro otac (Đorđe Novković) pa su on i Iva odustali od natjecanja.

2. sezona 
Druga sezona je počela 8. ožujka 2008. i završila je 26. travnja 2008. godine.

3. sezona 
Treća sezona je počela 14. ožujka 2009. i završila je 2. svibnja 2009.

Pjesme:

Podebljanim slovima označene su pjesme koje su profesionalni pjevači otpjevali kao bonus prije proglašenja rezultata.

Ukošenim slovima označena je pjesma para koji je u toj emisiji ispao.

Žanrovi:

4. sezona 
Četvrta sezona je počela 13. ožujka 2010. i završila je 1. svibnja 2010.

Pjesme:

Podebljani tekst označava pjesmu koja je otpjevana kao bonus.

Ukošeni tekst označava pjesmu para koji je u toj emisiji ispao.

Žanrovi:

5. sezona 
Peta sezona je započela 19. ožujka 2011. i završila je 7. svibnja 2011. 

Pjesme:
{| class="wikitable" 
|-
! style="background:#99CC00"|Tjedan
! width = 250 style="background:#99CC00"|Par
! style="background:#99CC00"| Originalni izvođač
! style="background:#99CC00"| Naziv pjesme
|-
|1.
|Nataša i Marko
|Xenia
|Troje
|-
| 
|Zuhra i Jelena
|Daleka obala
|Ruzinavi brod
|-
|
|Mirta i Alen
|Oliver Dragojević i Jasna Zlokić
|Kad mi dođeš ti
|-
| 
|Robert i Marija
|Tony Cetinski
|Tebe ne bih mijenjao
|-
| 
|Marija i Ervin
|Lisa Stansfield i Barry White
|All Around the World
|-
| 
|Dušan i Renata
|Parni valjak
|Dođi
|-
| 
|Melita i Giuliano
|Gibonni
|Zlatne godine
|-
| 
|Mario i Ivana
|Cee Lo Green i Gwyneth Paltrow
|Forget You
|-
| 
|Jelena i Marija i Renata i Ivana
|En Vogue
|Free Your Mind
|-
|2.
|Marija i Ervin
|Solomon Burke
|If You Need Me
|-
| 
|Dušan i Renata
|Brian Wilson
|I Got Rythm
|-
|
|Mario i Ivana
|Bill Withers
|Lean On Me
|-
| 
|Melita i Giuliano
|
|Swing, Swing, Swing
|-
| 
|Zuhra i Jelena
|Dan Aykroyd i John Belushi
|Everybody Needs Somebody To Love
|-
| 
|Nataša i Marko
|Fairgound Attraction
|It's Got To Be Perfect
|-
| 
|Mirta i Alen
|Manhattans
|Kiss And Say Goodbye
|-
| 
|Robert i Marija
|Michael Buble
|Feeling Good
|-
| 
|Marko i Ervin i Alen i Giuliano
|AC/DC
|Highway To Hell
|-
|3.
|Robert i Marija
|Johnny Cash
|Ring Of Fire
|-
|
|Mirta i Alen
|Tina Turner i Brian Adams
|It's Only Love
|-
| 
|Mario i Ivana
|Eric Clapton
|Lay Down Sally
|-
| 
|Melita i Giuliano
|Mike Denver / Mišo Kovač
|Seven Spanish Angels / Ti si pjesma moje duše
|-
| 
|Marija i Ervin
|Willie Nelson i Norah Jones
|I Don't Want To Get Over You
|-
| 
|Zuhra i Jelena
|The Clash
|<center><font color=gray>''Should I Stay Or Should I Go</font></center>
|-
| 
|Nataša i Marko
|Loretty Lynn
|These Boots Are Made For Walking
|-
| 
|Đani Stipaničev i Renata Sabljak i Ervin Baučić i Sandra Bagarić
|mjuzikl West Side Story
|Somewhere
|-
|4.
|Mirta i Alen
|ABBA
|S.O.S.
|-
|
|Melita i Giuliano
|Danijel Popović
|Ma daj obuci levisice
|-
| 
|Nataša i Marko
|mjuzikl Fame
|I'm Gonna Live Forever
|-
| 
|Mario i Ivana
|Patrick Swayze
|She's Like a Wind
|-
| 
|Marija i Ervin
|The Who
|My Generation
|-
| 
|Robert i Marija
|The Ronettes
|Be My Baby
|-
| 
|Marija Husar Rimac i Giuliano
|Jason Mraz i Colbie Caillat
|Lucky
|-
| 5.
|Mario i Ivana
|Little Richard
|Tutti Frutti
|-
| 
|Melita i Giuliano
|Elvis Presley
|Suspicius Minds
|-
| 
|Robert i Marija
|Laufer
|Budi moja voda
|-
| 
|Nataša i Marko
|Oliver Dragojević
|Stine
|-
| 
|Marija i Ervin
|mjuzikl Fantom iz opere
|The Phantom of the Opera
|-
| 
|Renata Sabljak i Ivana Kindl
|Mariah Carey
|When You Belive
|-
|6.
|Nataša i Marko
|Simply Red
|If You Don't Know Me By Now
|-
| 
|Marija i Ervin
|Bon Jovi
|I'ts My Life
|-
|
|Mario i Ivana
|Ray Charles
|Halelujah, I Love Her So
|-
| 
|Melita i Giuliano
|Svadbas
|Treblebass
|-
| 
|Nataša i Marko
|Pink
|Just Like A Pill
|-
| 
|Marija i Ervin
|BB King
|They Can't Take That Away From Me
|-
| 
|Merio i Ivana
|Parni valjak
|Stranica dnevnika
|-
| 
|Melita i Giuliano
|Nirvana
|Smells Like Teen Spirit
|-
| 
|Daria Kinzer
|Daria Kinzer
|Celebrate
|-
|7.
|Mario i Ivana
|Kojoti
|Hodala je pola metra iznad zemlje
|-
| 
|Nataša i Marko
|More
|Do You Love Me
|-
|
|Marija i Ervin
|U2
|With Or Without You
|-
| 
|Mario i Ivana
|Ivana Kindl
|Nisi sam
|-
| 
|Nataša i Marko
|Marko Tolja
|Putujem
|-
| 
|Marija i Ervin
|Hotline
|Ne ostavljaj me
|-
| 
|Jelena Radan i Marko Tolja
|Frank Sinatra
|Moon River
|-
|8.
|Marija i Ervin
|mjuzikl Fantom iz opere
|The Phantom of the Opera
|-
| 
|Nataša i Marko
|Oliver Dragojević
|Stine
|-
| 
|Marija i Ervin
|Lisa Stansfield i Barry White
|All Around the World
|-
| 
|Nataša i Marko
|More
|Do You Love Me
|-
|
|svi natjecatelji osim finalista
|Parni valjak
|Lutka za bal
|-
| 
|Marija i Ervin
|Zorica Kondža i Oliver Dragojević
|Ti si moj san
|-
| 
|Nataša i Marko
|Eurythmics
|The Miracle Of Love
|-
|
|finalisti
|Film
|Zamisli život u ritmu za ples
|-
|
|Jacques Houdek i Ivana Kindl
|film Aladin
|A Whole New World
|}Podebljani tekst označava pjesmu koja je otpjevana kao bonus.

Ukošeni tekst označava pjesmu para koji je u toj emisiji ispao.Žanrovi: 6. sezona 
Šesta sezona (specijal) je počela 7. siječnja 2012. i završila je 11. veljače 2012. godine.  

 7. sezona 
Sedma sezona je počela 15. ožujka 2014. i završila je 3. svibnja 2014. godine.  

 8. sezona 
Osma sezona je počela 2. ožujka 2019. i završila je 20. travnja 2019. godine.  

 9. sezona 
Deveta sezona je s emitiranjem započela 3. listopada 2020. i završila je 21. studenoga 2020. godine. 

Zbog epidemije koronavirusa, emisije su snimljene unaprijed te je uz žiri glasala i publika u studiju. Samo finalna emisija prikazivana je uživo te su glasali i gledatelji pred malim ekranima. 

Zanimljivo je da su se zbog odgode showa s proljeća na jesen, neki su se kandidati promijenili. Tako nisu nastupili Lidija Bačić i Dejan Kotiga, Areta Ćurković i Goran Bošković, Maja Ciglenečki i Bojan Jambrošić te Lucija Lugomer i Marko Kutlić. Ivan Šarić, Kristina Klemenčić Novinc i Josipa Kusić dobili su nove mentore koje su zamijenili redom Antoniu Matković Šerić, Ivana Zaka i Dinu Jelusića. Od sudjelovanja u žiriju odustao je Tony Cetinski pa je umjesto njega uskočio Jurica Pađen.

 10. sezona 
Deseta sezona je s emitiranjem započela 19. ožujka 2022. i završila je 7. svibnja 2022. godine.Napomena: Razlog zbog kojeg treća emisija nije emitirana 2. travnja 2022. je bolest natjecatelja.

"Zbog bolesti, ove smo subote, 2. travnja, prisiljeni otkazati novo izdanje showa Zvijezde pjevaju te ga odgoditi za tjedan dana. Tako će treća epizoda u kojoj će se sedam parova natjecati u izvedbama pop i rock pjesama emitirati 9. travnja u 20:10 na Prvom", objavili su s HRT-a na službenoj Facebook stranici emisije.

 11. sezona 
Jedanaesta sezona je s emitiranjem započela 8. listopada 2022., a završila 19. studenoga 2022.

Ova sezona je posebna po tome što donosi i novu energiju, novu scenografiju, neke nove žanrove, zanimljive zvijezde, dinamičniji žiri.

˝Dobro poznatim mentoricama i mentorima, ove se sezone premijerno u toj ulozi pridružuju Prlja, Mia i Alen. Ne sumnjamo da će i oni biti izvrsni. Kako su gledatelji odlično prihvatili prošlosezonski novitet muško-muškog i žensko-ženskog para, odlučili smo ponoviti te kombinacije, a ponovit ćemo i sezonu od sedam epizoda s posebno uzbudljivim finalom u kojem se u dva kruga dolazi do pobjednika. Lani je takvo finale izazvalo oduševljenje te nema razloga da ga ne ponovimo i u 11. sezoni˝ - rekla je urednica showa Uršula Tolj. 

Tri su nova žanra, odnosno dva: hip hop i šansona, a mjuzikl se vraća nakon što ga dvije sezone nije bilo. Ostali žanrovi su dobro poznati: balada, rock, dance, funk i pop. Došlo je i do male promjene u sastavu i broju članova ocjenjivačkog suda. Ocjene i komentare ove su sezone davali Danijela Martinović i Marko Tolja, kojima se pridružio pobjednik desete sezone – Mario Lipovšek Battifiaca.'''

Vanjske poveznice
  

Reality show
Televizijske emisije na HTV-u